3 miejscowości w Polsce: 
 Gutowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Bartniczka 
 Gutowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Zławieś Wielka 
 Gutowo – osada leśna w województwie mazowieckim, w powiecie makowskim, w gminie Sypniewo
 Gutowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Lubawa

Zobacz też: Gutowo Małe, Gutowo Wielkie, Gutowo-Górki, Gutowo-Leśnictwo, Gutowo-Stradzyno, Gutów